Дедушка (дед, деда, дедка, дедуля, дедуся, дедок) — мужчина по отношению к детям сына или дочери, отец отца или матери, муж бабушки. Кроме того, слово «дедушка» может означать:
 «Дедушка» () — испанский фильм, снятый в 1998 году режиссёром Хосе Луисом Гарси по роману «Дед» Бенито Переса Гальдоса.
 Дедушка — одно из прозвищ советского и российского преступника Аслана Рашидовича Усояна.